XF, combinaison des deux lettres X et F, peut faire référence à :
 XF, Vladivostok Avia, compagnie aérienne russe selon la liste des préfixes IATA des compagnies aériennes
 XF-108 Rapier est un projet d'avion nord-américain
 McDonnell XF-85 Goblin est un projet de chasseur
 Jaguar XF est une voiture